MS "Batory"
 TSS "Stefan Batory"
 "Stefan Batory" (1920)